Бакаев Амирбек Улугбекович (; ) — узбекистанский футболист, полузащитник минского клуба «Энергетик-БГУ».

Карьера 
Воспитанник футбольного клуба «Согдиана». В августе 2022 года стал выступать в «Энергетике-БГУ» за дублирующий состав. В сентябре 2022 года стал подтягиваться к играм с основной командой. Дебютировал за клуб 16 сентября 2022 года против солигорского «Шахтёра», заменив на 66 минуте Бобура Абдухоликова. Однако в концовке матча сначала получил жёлтую карточку, а спустя еще несколько минут заработал удаление. По итогу сезона стал серебряным призёром Высшей Лиги.

В декабре 2022 года продолжил готовиться к новому сезону с клубом. Первый матч за клуб сыграл 19 марта 2023 года против «Слуцка», выйдя на замену на 72 минуте.

Семья 
Отец Улугбек Бакаев узбекский футболист и тренер, выступавший в амплуа нападающего и в национальной сборной Узбекистана.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Узбекистана
Игроки ФК «Энергетик-БГУ»